Funke:
 Cornelia Funke, (1958-)
 Karl "Kalle" Funke, (1908-97)
 Otto Funke, (1828-79)

Fünke 
 Tobias Fünke

Tyska efternamn